Prunières kan syfta på:
 Prunières, Hautes-Alpes
 Prunières, Isère
 Prunières, Lozère